Illutsiaat bezeichnet:
 Illutsiaat (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutsiaat (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illutsiaat (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutsiaat (Insel, Niaqunngunaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Illutsiaat (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illutsiaat (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland